

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych
 Wilkowo – część miasta Koszalin
 Wilkowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Wilkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Wilkowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Wilkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna
 Wilkowo – część wsi Ostrowy w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo
 Wilkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała
 Wilkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Wilkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Milejewo
 Wilkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Wilkowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Wilkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo
 Wilkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki

Inne 
 Wilkowo – dawna wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Barcin, zniesiona 1 stycznia 2011 r.
 Wilkowo – miasto na Ukrainie

Zobacz też 
 Wilkowo Małe, Wilkowo Nowe, Wilkowo Nowowiejskie, Wilkowo Polskie, Wilkowo Stare
 Wilki, Wilkowa, Wilkowice, Wilkowiczki, Wilkowisko, Wilkowyja, Wilków, Wilkówek, Wilkówka

Przypisy